«Girl like Me» () — песня американской группы Black Eyed Peas и колумбийской певицы Шакиры.
 
Песня, о власти женщины над мужчиной о том как мозг мужчины долго создаёт образ девушки так дорогой его сердцу, и как оказавшись у заветной цели он будет больно ранен узнав правду о том как девушка к нему относится на самом деле.

Чарты

Недельные чарты

Чарты на конец года

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни The Black Eyed Peas
Песни Шакиры
Синглы 2020 года
Песни 2020 года
Песни, написанные Шакирой
Песни, написанные will.i.am